Filip Peliwo era il detentore del titolo ma non ha potuto difenderlo in quanto ha superato i limiti di età per i tornei juniores.

Borna Ćorić ha sconfitto in finale Thanasi Kokkinakis per 3-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie

  Alexander Zverev (semifinale)
  Gianluigi Quinzi (quarti di finale)
  Christian Garín (semifinale)
  Borna Ćorić (campione)
  Stefan Kozlov (primo turno)
  Johan-Sébastien Tatlot (quarti di finale)
  Guillermo Nuñez (primo turno)
  Yoshihito Nishioka (terzo turno)

  Hyeon Chung (primo turno)
  Daniil Medvedev (terzo turno)
  Nicolás Jarry (secondo turno)
  Karen Khachanov (secondo turno)
  Clément Geens (terzo turno)
  Roman Safiullin (secondo turno)
  Jorge Brian Panta (terzo turno)
  Cameron Norrie (primo turno)

Qualificati 

  Taylor Harry Fritz (primo turno)
  Gabriel Vellinho Hocevar (primo turno)
  Alex Rybakov (primo turno)
  Thomas Colautti (primo turno)

  Frances Tiafoe (primo turno)
  Reilly Opelka (primo turno)
  Alexandre Müller (primo turno)
  Yusuke Takahashi (primo turno)

Wildcard 

  Collin Altamirano (quarti di finale)
  Mackenzie McDonald (terzo turno)
  Tommy Paul (primo turno)
  JC Aragone (primo turno)

  Daniel Kerznerman (secondo turno)
  Jared Donaldson (primo turno)
  Ernesto Escobedo (primo turno)
  Gage Brymer (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

US Open 2013